María Esmeralda de Bélgica (Nombre completo María Esmeralda Adelaida Liliana Ana Leopoldina, en francés) o Marie-Esméralda Adelaide Lilian Anna Léopoldine; nacida en Laeken, Bélgica, el 30 de septiembre de 1956, es miembro de la Familia Real Belga, casada con el científico Sir Salvador Moncada.

Familia real de Bélgica
Ella es la hija menor del fallecido rey Leopoldo III de Bélgica y su segunda esposa Lilian Baels (conocida como la Princesa de Réthy o SAR la Princesa Lilian de Bélgica). Sus hermanos: Alejandro Manuel, príncipe de Bélgica (fallecido) y María Cristina, princesa de Bélgica. Sus hermanos de padre (hijos de la princesa Astrid de Suecia) son: el fallecido rey Balduino de Bélgica; el rey Alberto II (que abdicó en 2013), quien además es su padrino; y la fallecida princesa Josefina Carlota (Gran Duquesa de Luxemburgo).

Vida
La princesa María Esmeralda tiene el título de periodista y escribe artículos bajo el nombre de Esmeralda de Réthy. Está casada con el Doctor Sir Salvador Moncada, un hondureño-británico farmacólogo, contrajeron nupcias el 4 de abril de 1998 en la ciudad de Londres, Inglaterra, de su relación matrimonial tienen dos hijos: una hija, Alejandra Leopoldina (nacida en Londres el 4 de agosto de 1998), y un hijo, Leopoldo Daniel (nacido en Londres el 21 de mayo de 2001).

A su esposo el Doctor Moncada, se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1990.

Ancestros

Referencias
The Peerage
Entrevista con la Princesa Esmeralda

Enlaces externos 
 Casa Real de Bélgica

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Periodistas de Bélgica
Príncipes de Bélgica
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Laeken